Monitor (von lat. monere ‚ermahnen, warnen‘) steht für:

 Monitor, allgemein und synonym ein elektronisches Anzeigegerät, den Bildschirm
 Monitor, kurz den Computermonitor, ein Peripheriegerät
 Sonderstrahlrohr der Feuerwehr
 Monitor (Informatik), Konzept zur Synchronisation von Zugriffen in der Informatik
 Monitor (Medizin), technische Einrichtung zur Überwachung von Vitalparametern in der Intensivmedizin
 Monitor (Schiffstyp), Kriegsschiffstyp
 Klinischer Monitor, Berufsbild bei der Kontrolle klinischer Prüfungen
 Maschinencode-Monitor, primitives Betriebssystem
 Monitoring
 Monitoring (Tontechnik), Beschallung von Künstlern oder Tontechnikern

Als Eigenname:
 Monitor, Marke des ehemaligen französischen Automobilherstellers Charles Rouquet et Cie
 Monitor Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Monitor Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Monitor-E, Reihe von russischen Erdbeobachtungssatelliten
 Monitor Group, Unternehmensberatung
 Monitor (Fernsehmagazin), politisches Fernsehmagazin des Westdeutschen Rundfunks
 Monitor (IT-Magazin), Magazin der Informationstechnik aus Österreich
 Monitor, seit 2001 zweimonatlicher Rundbrief des apabiz e.V
 Monitor (Zeitschrift), polnische Zeitschrift des 18. Jahrhunderts
 Monitor (Zeitung), bulgarische Tageszeitung
 Raumschiff Monitor, Romanserie von Rolf Ulrici
 USS Monitor, US-amerikanisches Panzerschiff im 19. Jahrhundert

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Monitor (Indiana)
 Monitor (Kentucky)
 Monitor (Oregon)
 Monitor (Virginia)
 Monitor (Washington)
 Monitor (West Virginia)

Monitor ist der Familienname folgender Personen:
 Ingo Monitor (* 1980), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor

Siehe auch:
 Der Schatten des Herrn Monitor